Żabno peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Żabno, gmina 
 Żabno, ville de la voïvodie de Petite-Pologne

dans la voïvodie de Poméranie
 Żabno, village du powiat de Bytów
 Żabno, village du powiat de Chojnice 
 Żabno, village du powiat de Starogard 

dans d'autres voïvodies
 Żabno, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Żabno, village de la voïvodie de Lubusz
 Żabno, village de la voïvodie de Lublin
 Żabno, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Żabno, village de la voïvodie de Poméranie occidentale
 Żabno, village de la voïvodie des Basses-Carpates